Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2013 war ein Poolbillardturnier, das vom 17. bis 22. Dezember 2013 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Erfolgreichster Spieler war Artem Koschowyj, der drei seiner vier Titel aus dem Vorjahr verteidigte und im 10-Ball-Finale gegen Witalij Pazura verlor. Pazura gewann damit seinen ersten Meistertitel. Bei den Damen wurde Kateryna Polowyntschuk in drei Disziplinen ukrainische Meisterin.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale (im 8-Ball ab dem Achtelfinale) im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale (im 8-Ball und 9-Ball ab dem Viertelfinale) im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Einzelnachweise 

2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in Kiew